Asperting ist der Name folgender Orte:

 Asperting (Dietersburg), Ortsteil von Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Asperting (Gemeinde Seeham), Ortsteil von Seeham, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg